Zákon může být:

právo
 zákon – obecně závazný právní předpis vydávaný zákonodárcem, v demokratických systémech zpravidla parlamentem
 zákoník
 zákon o dějinách
 prováděcí zákon
 volební zákon
 ústavní zákon
 zákonné opatření – rozcestník

morálka
 Zákon cudnosti

filosofie
 zákon (filosofie) – v humanitních vědách sada pravidel či norem, která platí ve všech nebo pouze v určitých případech; může být popsán sociologicky, filozoficky či sémanticky
 zákon tří stádií

logika a matematika
 zákon (logika) – v logice a matematice výrok popisující povahu rozumového myšlení
 zákon opravdu velkých čísel

věda
 vědecký zákon – ve vědě je výrok, který popisuje pravidelné či obecně popsatelné vztahy mezi pozorovanými fenomény 
 přírodní zákon 

fyzika
 Avogadrův zákon
 Ampérův silový zákon
 Ampérův zákon
 Biotův–Savartův zákon
 Archimédův zákon
 Boyleův–Mariottův zákon
 Coulombův zákon
 Daltonův zákon parciálních tlaků
 Darcyho zákon
 Faradayův zákon – rozcestník 
 Fourierův zákon
 Gaussův zákon elektrostatiky
 Gay-Lussacův zákon
 Henryho zákon
 Hookův zákon
 Charlesův zákon
 Lambertův–Beerův zákon
 Lenzův zákon
 Newtonův gravitační zákon
 Newtonův zákon viskozity
 Ohmův zákon
 Pascalův zákon
 Planckův vyzařovací zákon
 Poissonův zákon
 první Fickův zákon
 Raoultův zákon
 Snellův zákon
 Stefanův–Boltzmannův zákon
 Stokesův zákon
 Snellův zákon
 termodynamický zákon
 nultý termodynamický zákon
 první termodynamický zákon
 druhý termodynamický zákon
 třetí termodynamický zákon
 Wienův posunovací zákon
 zákon elektromagnetické indukce
 zákon obecné přitažlivosti
 zákon převrácených čtverců
 zákon zachování
 zákon zachování energie
 zákon zachování hmotnosti
 zákon zachování hybnosti
 zákon zachování momentu hybnosti

chemie
 periodický zákon
 zákon stálých poměrů slučovacích
 zákon násobných poměrů slučovacích
 zákon objemových poměrů slučovacích

psychologie
 zákon (psychologie) – v ekonomii a psychologii výrok popisující pravidla lidského chování a interakce

Bible
 Starý zákon a Nový zákon

literatura
 Zákon smečky – knižní série o psech psaná od sedmi autorek pod pseudonymem Erin Hunterová. 

film
 Zákon pomsty (The Confession) – americký dramatický film z roku 1999, režiséra Davida H. Jonese

televizní seriály
 Zákon a pořádek – americký právnický a kriminální televizní seriál
 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti – americký právnický a kriminální televizní seriál
 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly – americký právnický a kriminální televizní seriál
 Zákon a pořádek: Porota
 Zákon a pořádek: Spojené království
 Law & Order True Crime

Související články 
 zákoník (rozcestník) – rozcestník
 zákony (rozcestník) – rozcestník

Externí odkazy